La Mouette, pièce de théâtre d’Anton Tchekhov (1896), dont ont été tirés :
 La Mouette, téléfilm français de Gilbert Pineau (1966),
 La Mouette, film américano-britannique de Sidney Lumet (1968),
 La Mouette, film russe de Youli Karassik (1970),
 La Mouette, téléfilm italien de Marco Bellocchio (1977),
 La Mouette (1980), ballet en deux actes de Rodion Chtchedrine ;
 La Mouette, film russe de Margarita Terekhova (2005) ;
 La Mouette, album de bande dessinée de Victor Hubinon (1978) ;
 La Mouette, cinquième album de la bande dessinée Timon des Blés (1992) ;
 La Mouette, journal périodique du Pouliguen (1906-1942).